Stennässjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stennässjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (62 ha)
Stennässjön, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (18,7 ha)
Stennässjön, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (60,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn